Noy ist der Familienname folgender Personen:

 Dov Noy (1920–2013), israelischer Volkskundler und Erzählforscher
 Itamar Noy (* 2001), israelisch-französischer Fußballspieler
 Kevin de la Noy (* 1962), britischer Filmproduzent
 Oz Noy, israelischer Fusion-Gitarrist
 Zachi Noy (* 1953), israelischer Schauspieler